Évolution ( ou ) est une série télévisée d'animation franco-américaine en 26 épisodes de 24 minutes, créée d'après le film homonyme et diffusée aux États-Unis à partir du  sur Fox Kids et en France à partir du  sur M6 dans l'émission M6 Kid.

Synopsis 
Un gigantesque météorite arrive sur terre et libère un alien nommé le GENUS, particulièrement évolué et redoutable, mais aussi capable de générer de nombreuses créatures monstrueuses.

Pour le contrer, une équipe de quatre scientifiques se lance dans une lutte acharnée...

Fiche technique 
 Auteur : Michel Trouillet
 Scénario : Ben Townsend, Dick Grunert, Kurt Weldon, Michael Ryan
 Réalisation : Pascal Gaugry, Fabrice Beau, Camille Prinele

Épisodes 
 Question de survie [1/3] ( [1/3])
 Question de survie [2/3] ( [2/3])
 Question de survie [3/3] ( [3/3])
 Eau non potable ()
 Marée noire ()
 L'essaim de glace ()
 Chaud et froid ()
 Point de fusion ()
 À la casse ()
 Sous le sol de Paris ()
 Virus à fuir ()
 Multi Willy ()
 Vacances romaines ()
 Carnage à Carthage ()
 L'arrivée de Genus ()
 Java à Java ()
 Séjour à la ferme ()
 Quand le Genus n'est pas là ()
 Un Genus dans le réservoir ()
 Tout feu, tout flammes ()
 Dossier brûlant ()
 La dernière carte ()
 Alerte, général ()
 Compte à rebours [1/3] ()
 L'Arche [2/3] ()
 L'Alpha et l'oméga [3/3] ()

Adaptation 
La série a été adaptée sous la forme d'un jeu vidéo intitulé Alienators: Evolution Continues sur Game Boy Advance en 2001.

Voir aussi

Liens externes 
 
 
 AnimeGuide

Série télévisée créée en 2001
Série télévisée américaine des années 2000
Série télévisée de Fox Kids
Série d'animation de M6
Série d'animation américaine
Adaptation d'un film à la télévision
Série télévisée de DreamWorks Animation
Série télévisée américaine de science-fiction
Série télévisée en anglais
Série télévisée française de science-fiction